Boyden – miasto w Stanach Zjednoczonych
 Boyden Gate – wieś w Anglii

inne:
 (4301) Boyden – planetoida 

osoby:
 Joseph Boyden – kanadyjski pisarz